На гребне волны ()
 «На гребне волны» — американский фильм Кэтрин Бигелоу, вышедший в 1991 году.
 «На гребне волны» — ремейк фильма 1991 года, вышедший в 2015 году.